Mitterweißenbach ist der Name von geographischen Objekten im Salzkammergut, Bezirk Gmunden, Oberösterreich:

 Mitterweißenbach (Gemeinde Bad Ischl), Ortsteil der Stadt Bad Ischl
 Mitterweißenbach (Traun), linker Zufluss der Traun aus dem Weißenbachtal in Mitterweißenbach

Siehe auch:
 Mittelweißenbach